Эдуард Андраникович Мнацаканян (; 6 декабря 1938, Ереван — 18 января 2016, Ереван) — советский и армянский шахматист, международный мастер (1978).

Спортивная карьера 
Участник чемпионатов СССР 1962 и 1967 гг. (1962 г. — 6½ из 19, 17—18 места; 1967 г. — 8 из 13, 18—26 места).

Пятикратный чемпион Армянской ССР (1958, 1959, 1960, 1962, 1967 гг.). В составе команды Армянской ССР участник шести Спартакиад народов СССР (1959—1983 гг.; в 1983 г. сборная Армянской ССР пробилась в главный финал). Участник шести международных турниров в Ереване (1965—1984 гг.); лучший результат в 1980 г. — 5-е место. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Стари-Смоковец (1979) — 3-е; Варна (1986) — 3—6-е места.

В составе сборной СССР участник трех Всемирных студенческих Олимпиад: 1963 г. — четвёртое место, 1964 и 1965 гг. — первое место. На Олимпиаде 1964 года также выиграл «золото» в индивидуальном зачёте.

Многократный участник командных чемпионатов Армении, в составе команды «Шахматная академия Еревана» дважды становился серебряным призёром данного соревнования (2005 и 2006 гг.).

Участвовал в чемпионате Европы 2014 года в Ереване, занял 226-е место среди 258 участников, набрав 4 очка в 11 турах.

Занимался тренерской работой. Среди воспитанников — гроссмейстеры Р. А. Ваганян, А. Б. Петросян, С. Р. Тер-Саакян. Много лет был главным тренером женской сборной Армении.

Особую известность Мнацаканяну принесла фраза "по мнению мастера Мнацаканяна". На одном из турниров его спросили об оценке отложенной позиции. Мнацаканяну не захотелось выступать в роли эксперта и он отшутился констатацией того, что у чёрных отсутствует материал. На следующий день диктор в новостях объявил: «По мнению мастера Мнацаканяна, в отложенной позиции у белых лишняя пешка».

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 Выступления Эдуарда Мнацаканяна на Всемирных студенческих олимпиадах
 Выступления Эдуарда Мнацаканяна на командных чемпионатах Армении
 Статистика на сайте Sport-stat.ru
 ЭДУАРД МНАЦАКАНЯН

Шахматисты Армении
Шахматисты СССР
Тренеры по шахматам